Mimosa steht für:

 die Pflanzengattung der Mimosen
 Eigenname des Sterns Beta Crucis, siehe Becrux
 (1079) Mimosa, Asteroid des Hauptgürtels
 Mimosa (Cocktail), aus Champagner und Orangensaft 
 Mimosa (Dresden), ein ehemaliger Hersteller für Fotoplatten

Mimosa ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mimosa (Tennessee), im Lincoln County
 Mimosa Cove, Maryland
 Mimosa Estates, Tennessee
 Mimosa Heights, Tennessee
 Mimosa Park, Louisiana
 Mimosa Shores, North Carolina

Siehe auch:
 Vila Mimosa
 Mimosa-Rocks-Nationalpark